Love is a rose (Frank Bridge) (1907), een compositie van Frank Bridge
 Love is a rose (Neil Young) (1974), een lied van Neil Young, een hit in 1975 voor Linda Ronstadt
 Love is a rose (Gary Wright) (1981), een lied van Gary Wright, geschreven door Chris Agajanian